Кубок Фарерських островів з футболу 2002 — 47-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул вдруге здобув НСІ Рунавік.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|3 березня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 березня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|10 березня 2002

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|16 березня 2002

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|28 квітня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|1 травня 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 травня 2002

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|12 травня/13 червня 2002

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|5/13 червня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на rsssf 

2002
Фарерські острови